Юсти́нас Марцинкя́вичюс (; 10 марта 1930, дер. Важаткемис, Пренайский район — 16 февраля 2011, Вильнюс, Литва) — советский литовский поэт, прозаик, драматург и переводчик. Народный поэт Литовской ССР (1978). Заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1975). Лауреат Национальной премии Литвы по культуре и искусству (2001).

Биография 

Родился в крестьянской семье. Окончил историко-филологический факультет Вильнюсского университета (1954). Состоял в КПСС с 1957 года. Был секретарём правления Союза писателей Литвы, затем заместителем председателя СПЛ.

Участвовал в руководстве Саюдиса. Действительный член Академии наук Литвы. Награждён советскими орденами Дружбы народов (07.03.1980) и «Знак Почёта» (1964), литовскими орденами Витаутаса Великого (Кавалер Большого креста) (03.02.2003), Великого князя Литовского Гядиминаса I (1997) и III (1993) степени, дважды — Государственной премией Литовской ССР (1957, 1969), премией «Сантарве» («Согласия», Santarvės premija, 1994), премией Балтийской ассамблеи в области литературы (2001), национальной премией прогресса Литвы (2008).

С 7 декабря 2010 года после того, как он упал на лестничной клетке дома, в котором жил, и получил черепно-мозговую травму и перелом шейного позвонка, Марцинкявичюс находился в Вильнюсской университетской больнице скорой помощи, где и умер 16 февраля 2011 года. В память об усопшем поэте в Литве с 7:00 в пятницу 18 февраля до 22:00 в субботу 19 февраля был объявлен траур. Церемония прощания прошла в Большом зале Академии наук Литвы в Вильнюсе 18 февраля. 19 февраля состоялись похороны Марцинкявичюса на Антакальнисском кладбище.

3 июля 2012 года во дворе Сарбевия Вильнюсского университета при участии президента Литовской Республики Дали Грибаускайте, министра культуры Арунаса Гелунаса, ректор университета Бенедиктаса Юодки была торжественно открыта мемориальная доска с барельефом поэта в память Юстинаса Марцинкявичюса.

Литературная деятельность 
Первый сборник стихов «Прошу слова» опубликован в 1955 году. Поэма «Двадцатая весна» (1956; Государственная премия Литовской ССР, 1957) посвящена жизни литовской молодёжи в послевоенные годы. Повесть «Сосна, которая смеялась» (1961, русский перевод 1963) о нравственном возмужании молодёжи позднее вызвала дискуссии как возможный пасквиль на прозападную ориентацию части литовской интеллигенции поколения Томаса Венцловы.

Поэма «Кровь и пепел» (1960, русский перевод 1964) о фашистских преступлениях, «Публицистическая поэма» (1961, русский перевод 1963), сборники стихов «Руки, делящие хлеб» (1963), «Деревянные мосты» (1966, русский перевод 1970), «Пылающий куст» (1968) о жизни и судьбах современников.

Автор книг для детей («Скорая помощь», «Война грибов» и другие).

Драматические поэмы «Донелайтис» (1964), «Стена» (1965, русский перевод 1968), драмы «Миндаугас» (1968; Государственная премия Литовской ССР, 1969; русский перевод 1972) и «Собор» (1971) составили тетралогию об исторических судьбах литовского народа.

Переводческая деятельность 
Переводил произведения А. С. Пушкина (в частности, поэму «Бахчисарайский фонтан»), С. А. Есенина, Адама Мицкевича, эстонский народный эпос «Калевипоэг», карело-финский народный эпос «Калевала» и др.

Переводы 
В журналах, альманахах, антологиях стихи Марцинкявичюса печатались в переводах на испанском, итальянском, финском, французском и других языках. Отдельные издания выходили на английском, армянском, болгарском, венгерском, грузинском, киргизском, латышском, молдавском, немецком, норвежском, румынском, сербском, словацком, узбекском, украинском, чешском, эстонском и других языках. На русский язык его стихи и поэмы переводили среди прочих Михаил Двинский, Георгий Ефремов, Юрий Кобрин, Александр Межиров, Надежда Мальцева, Роберт Рождественский, Давид Самойлов.

Избранные переводы на русский язык 
 Дикая груша; пер. Д. Орловской. Вильнюс: Гослитиздат, 1962
 Публицистическая поэма; пер. Р. Рождественского. Москва: Советский писатель, 1963
 Почему улетел аист; пер. И. Мазнина и Л. Мезинова. Москва : Малыш, 1972
 Миндаугас: драма-поэма в двух частях; пер. А. Межирова. Вильнюс: Вага, 1973
 Кровь и пепел; Стена; Миндаугас: поэмы; пер. А. Межирова. Москва: Художественная литература, 1973
 Скорая помощь; пер. Н. Мальцевой. Вильнюс: Vaga, 1975
 Собор: драмат. поэма; пер. Д. Самойлова. Вильнюс: Вага, 1977
 Кровь и пепел: героическая поэма; пер. А. Межирова. Вильнюс: Vaga, 1979
 Война грибов: поэма; пер. Надежды Мальцевой. Вильнюс: Витурис, 1988

Издания

Собрания сочинений 
 Raštai, 4 t. («Сочинения», 4 т.). Vilnius: Vaga, 1975—1978
 Raštai, 5 t. («Сочинения», 5 т.). Vilnius: Vaga, 1982—1983

Поэмы 
 Dvidešimtas pavasaris: poema. Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1956 (повторные издания 1960, 1970)
 Kraujas ir pelenai: herojinė poema. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960 (повторное изд. 1961)
 Publicistinė poema. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961
 Donelaitis: poema. Vilnius: Vaga, 1964
 Siena: miesto poema. Vilnius: Vaga, 1965
 Baladė apie Ievą. Vilnius: Vaga, 1965
 Poemos. 2 t. Vilnius: Vaga, 1972
 Šešios poemos. Vilnius: Vaga, 1973
 Kraujas ir pelenai; Siena; Publicistinė poema; Heroica arba Prometėjo pasmerkimas: poemos. Vilnius: Vaga, 1977
 Pažinimo medis: poema. Vilnius: Vaga, 1979 (повторное изд. 2001)
 Carmina minora: poema. Vilnius: Tyto alba, 2000
 Devyni broliai: baladžių poema. Kaunas: Santara, 2000

Книги стихов 
 Daina prie laužo. Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1955
 Prašau žodžio: eilėraščiai. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955
 Duoną raikančios rankos. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963
 Mediniai tiltai: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1966
 Liepsnojantis krūmas. Vilnius: Vaga, 1968
 Sena abėcėlė: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1969
 Gyvenimo švelnus prisiglaudimas: lyrika. Vilnius: Vaga, 1978
 Būk ir palaimink: lyrika. Vilnius: Vaga, 1980
 Tokia yra meilė = Love is like this: eilėraščiai; vertė Lionginas Pažūsis. Vilnius: Vaga, 1983
 Vienintelė žemė: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1984
 Už gyvus ir mirusius: lyrika. Vilnius: Vaga, 1988
 Lopšinė gimtinei ir motinai: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1992
 Prie rugių ir prie ugnies: eilėraščiai. Vilnius: Lituanus, 1992
 Eilėraščiai iš dienoraščio. Kaunas: Spindulys, 1993 (2-изд. 1994)
 Žingsnis. Kaunas: Santara, 1998
 Poezija. 2 kn. Vilnius: Vaga, 2000
 Dienos drobulė: eilėraščiai. Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002

Драмы 
 Mindaugas: dviejų dalių drama-poema. Vilnius: Vaga, 1968 (повторные изд. 1970, 1978)
 Katedra: 10-ties giesmių drama: Vilniaus m. 650-sioms metinėms. Vilnius: Vaga, 1971
 Čičinskas: dramatizuota 3-jų d. poema su prologu ir epilogu. Vilnius: Vaga, 1976
 Mažvydas: trijų dalių giesmė. Vilnius: Vaga, 1977 (повторное изд. 1996)
 Mindaugas; Mažvydas; Katedra: draminė trilogija. Kaunas : Šviesa, 1988
 Daukantas: dviejų dalių draminė apysaka. Kaunas: Santara, 1997

Повесть 
 Pušis, kuri juokėsi: apysaka. Kaunas: Šviesa, 1971

Книги для детей 
 Grybų karas. Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1958 (повторные изд. 1970, 1988, 1995, 2002)
 Laukinė kriaušė. Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1960 (повторные изд. 1973, 1982)
 Greitoji pagalba: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1968 (повторные изд. 1977, 2001)
 U-ti-ti-ti, šalta: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1969 (повторное изд. 1998)
 Skrendančios pušys: eilėraščiai, 1962—1977: vyresniam mokykliniam amžiui. Vilnius: Vaga, 1979
 Voro vestuvės: poema: ikimokykliniam amžiui. Vilnius: Vaga, 1980 (повторное изд. 2002)
 Mašinų paradas: žaislinė knygelė: ikimokykliniam ir jaunesniam mokykliniam amžiui. Vilnius: Vyturys, 1988

Книги эссе 
 Dienoraštis be datų. Vilnius: Vaga, 1981 (повторное изд. 1999)
 Tekančios upės vienybė. Kaunas: Spindulys, 1994 (повторное изд. 1995)

Переводы 
 A. Mickevičius. Vėlinės («Дзяды»). Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1958
 A. Mickevičius. Meilės sonetai («Любовные сонеты»). Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1961
 S. Jeseninas. Baltoji obelų pūga. Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1961
 Sergejus Jeseninas. Poezija. Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1961
 Sergejus Jeseninas. Mėlynas gaisras. Vilnius: Vaga, 1965
 Kalevala. Vilnius: Vaga, 1972
 Kalevala. Vilnius: Vaga, 1986

Примечания

Литература 
 В. Кубилюс. Поэма о жизни и смерти // Дружба народов. 1960. № 6
 Б. Рунин. Исповедь молодого современника // Новый мир. 1962. № 12
 В. Огнев. У карты поэзии. Москва, 1968
 R. Pakalniškis. Poezija, asmenybė, laikas: Justino Marcinkevičiaus kūryba. Vilnius: Vaga, 1969
 Jonas Lankutis. Justino Marcinkevičiaus draminė trilogija. Vilnius: Vaga, 1977

Ссылки 
 Юстинас Марцинкявичюс. Биография, произведения, критические статьи

Выпускники Вильнюсского университета
Члены КПСС
Лауреаты Национальной премии Литвы по культуре и искусству
Литовские писатели
Литовские поэты
Эссеисты Литвы
Эссеисты по алфавиту
Народные депутаты СССР от творческих союзов
Почётные граждане Вильнюса
Похороненные на Антакальнисском кладбище
Члены Союза писателей Литвы
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 11-го созыва
Лауреаты Государственной премии Литовской ССР
Народные поэты Литовской ССР
Заслуженные деятели искусств Литовской ССР